Klokočov – wieś w kraju Wysoczyna, w powiecie Havlíčkův Brod
 Klokočov – wieś w kraju żylińskim, w powiecie Čadca
 Klokočov – wieś w kraju koszyckim, w powiecie Michalovce